La ocupación rusa del Óblast de Zaporiyia, denominado por el gobierno ruso como «Administración Militar y Civil de Zaporiyia», es una ocupación militar en curso, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando las fuerzas armadas de Rusia invadieron Ucrania y comenzaron a capturar partes de la óblast de Zaporiyia. El 26 de febrero, la ciudad de Berdiansk quedó bajo control ruso, seguida de la victoria rusa en Melitópol el 1 de marzo. Las fuerzas rusas también sitiaron y capturaron la ciudad de Enerhodar, que alberga la central nuclear de Zaporiyia, que quedó bajo control ruso el 4 de marzo. La capital del mismo nombre del óblast de Zaporiyia, no ha sido tomada por el ejército ruso y permanece bajo control ucraniano.

Ocupación

Berdiansk 
El 26 de febrero de 2022, las tropas rusas capturaron el puerto de Berdiansk y el aeropuerto homónimo. Al día siguiente, el ejército ruso había tomado el control total de la ciudad.

A partir del 14 de marzo, los rusos utilizaron el puerto como centro logístico para apoyar su ofensiva en el sur de Ucrania y, en particular, el asedio de Mariúpol. El 21 de marzo, el medio ruso Zvezda informó sobre la llegada de transportes anfibios a Berdiansk. Un oficial de la armada rusa lo describió como "un evento histórico que abrirá posibilidades logísticas a la Flota del Mar Negro".

El 24 de marzo, las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque aéreo contra el buque de desembarco de la clase Alligator Saratov, que fue destruido y hundido, y uno de los dos buques de desembarco de la clase Ropucha sufrió daños pero pudo abandonar el puerto. En ese momento, fue la mayor pérdida naval sufrida por Rusia durante la invasión y uno de los éxitos más significativos de Ucrania.

Melitópol 

El 1 de marzo de 2022, poco después de la captura de la ciudad, los ciudadanos de Melitópol realizaron una protesta callejera contra la ocupación militar de la ciudad. Los manifestantes marcharon y usaron sus cuerpos para bloquear un convoy de vehículos militares rusos.

El 10 de marzo, la directora del Museo de Historia Local de Melitópol, Leila Ibragimova, fue arrestada en su casa por las fuerzas rusas y detenida en un lugar desconocido. Un día después, el alcalde de Melitópol, Iván Fédorov, fue secuestrado por las tropas rusas por negarse a cooperar con ellas y continuar ondeando una bandera ucraniana en su oficina. Las autoridades rusas no comentaron sobre la desaparición de Fédorov, pero la oficina del fiscal de la República Popular de Lugansk, el autoproclamado Estado separatista respaldado por Rusia (ubicado dentro de Ucrania) lo acusó de "actividades terroristas".

El 12 de marzo, la administración regional de la óblast de Zaporiyia declaró que la ex concejala y miembro del Bloque de Oposición, Halyna Danylchenko, fue nombrada alcaldesa en funciones. Se alegó que el exdiputado del Pueblo de Ucrania, Yevhen Balytskyi, tenía el control de facto del gobierno de la ciudad por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania. Mientras tanto, cientos de personas participaron en una protesta frente al ayuntamiento de Melitópol para exigir la liberación de Fédorov. Olga Gaysumova, directora de la organización no gubernamental "Sociedad Consciente de Melitópol" y organizadora de protestas locales contra las fuerzas rusas, fue arrestada. El 13 de marzo, el Ayuntamiento de Melitópol declaró que "las tropas de ocupación de la Federación Rusa están tratando de crear ilegalmente una administración de ocupación de la ciudad de Melitópol". Hizo un llamamiento a la Fiscal General de Ucrania, Iryna Venediktova, para que iniciar una investigación previa al juicio sobre Danylchenko y su partido Bloque de Oposición por traición. Ukrayinska Pravda informó que el ejército ruso había secuestrado al presidente del consejo de distrito de Melitópol, Serhiy Priyma, y ​​había intentado secuestrar al secretario del consejo de la ciudad, Roman Romanov. Mientras tanto, se vieron vehículos militares rusos anunciando a través de altavoces que se habían prohibido los mítines y manifestaciones y que se impuso un toque de queda de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. El 14 de marzo, Ukrayinska Pravda informó que las fuerzas rusas habían impedido nuevas protestas al bloquear la plaza central de Melitópol. También dijo que "Dos activistas fueron secuestrados y llevados en una dirección desconocida".

El 16 de marzo, Fédorov fue liberado del cautiverio. Algunos funcionarios ucranianos dijeron que fue liberado en una "operación especial". Sin embargo, la asistente de prensa del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Daria Zarivna, dijo más tarde que fue cambiado por nueve reclutas rusos capturados por las fuerzas ucranianas.

El 23 de marzo de 2022, el alcalde Fédorov informó que la ciudad estaba experimentando problemas con el suministro de alimentos, medicamentos y combustible, mientras que el ejército ruso incautaba negocios, intimidaba a la población local y retenía a varios periodistas. El 22 de abril, Fédorov dijo que más de 100 soldados rusos habían sido asesinados por partisanos durante la ocupación de la ciudad.

Energodar 
El 4 de marzo, la ciudad de Energodar y la planta de energía nuclear de Zaporiyia quedaron bajo ocupación militar rusa.

Oleksandr Starukh, gobernador de la óblast de Zaporiyia, declaró el 5 de marzo que las fuerzas rusas habían abandonado la ciudad después de saquearla y que la situación en la ciudad estaba completamente bajo el control de las autoridades locales. Sin embargo, Orlov negó el informe y afirmó que las fuerzas rusas aún ocupaban el perímetro de la ciudad y la central eléctrica, y que las autoridades locales aún administraban la ciudad. La administración militar ucraniana para el sureste confirmó el 7 de marzo que Energodar estaba bajo el control de las fuerzas rusas.

El 6 de marzo, el OIEA emitió un comunicado en el que decía que las fuerzas rusas estaban interfiriendo en las operaciones de la planta de energía y afirmaba que "cualquier acción de la dirección de la planta, incluidas las medidas relacionadas con la operación técnica de las seis unidades del reactor, requiere la aprobación previa de la Comandante ruso", y afirmando además que "las fuerzas rusas en el sitio han desconectado algunas redes móviles e Internet para que no se pueda obtener información confiable del sitio a través de los canales normales de comunicación". El 9 de marzo, Herman Galushchenko, Ministro de Energía de Ucrania, afirmó que las fuerzas rusas estaban reteniendo a los trabajadores de la planta de energía como rehenes y habían obligado a varios a hacer vídeos de propaganda.

Referencias 

Invasión rusa de Ucrania de 2022
Estados y territorios fundados en 2022
Óblast de Zaporiyia
Ocupación militar
Z
Irredentismo ruso